Funny Games (pel·lícula de 1997), pel·lícula austríaca del 1997 dirigida per Michael Haneke
 Funny Games (pel·lícula de 2007), remake del 2007 dirigit per Michael Haneke